PID kan avse flera olika saker:

 PID-regulator, inom reglerteknik
 Principalidealdomän, inom matematik